Martin Eriksonn (14 september 1992) is een Zweeds veldrijder.

Overwinningen

Cross

Zweeds veldrijder